Хорошевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Хорошевская волость (Павлоградский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Хорошевская волость (Ветлужский уезд) — в составе Костромской губернии
 Хорошёвская волость (Московская губерния) — в составе Московской губернии
 Хорошевская волость (Рославльский уезд) — в составе Смоленской губернии